Ниже представлен список всех призёров летних Олимпийских игр 1912 года, проходивших в Стокгольме с 5 по 27 июня 1912 года. В соревнованиях приняли участие 2407 спортсменов представляющие 28 НОК. Было разыграно 109 комплектов медалей в 19 видах спорта.

Академическая гребля

Борьба

Греко-римская борьба

Велоспорт

Водное поло

Конный спорт

Лёгкая атлетика

Парусный спорт

Перетягивание каната

Плавание

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Современное пятиборье

Спортивная гимнастика

Теннис

Фехтование

Футбол

Конкурсы искусств

Ссылки 

Списки призёров Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 1912